Николай Ерофеев:
 Ерофеев, Николай Александрович (1907—1996) — советский учёный-историк.
 Ерофеев, Николай Дмитриевич (1939—2017) — советский и российский историк.
 Ерофеев, Николай Семёнович (1911—1993) — советский геолог-нефтяник, учёный, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Ерофеев, Николай Яковлевич (род. 1955) — советский боксёр, тренер по боксу.